Anton Maria Garbi – pittore italiano
 Ademaro Garbi – pseudonimo dello scrittore Armando Silvestri
 Katy Garbi – cantante pop e dance greca